Робин Сьодерлинг защитава титлата си, но не участва в състезанието. Анди Мъри печели финала срещу Александър Долгополов с 6 – 1, 6 – 3.

Поставени тенисисти

Схема

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Източници 
 Квалификация
 Схема на турнира

ATP Световен Тур 2012
Бризбън Интернешънъл